Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 na dystansie 10 km odbył się 12 lutego. Była to pierwsza męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Les Saisies, niedaleko Albertville. Do biegu zostało zgłoszonych 94 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Niemiec Frank-Peter Roetsch, który tym razem zajął 9. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został jego rodak, Mark Kirchner, srebrny medal wywalczył kolejny Niemiec, Ricco Groß, a trzecie miejsce zajął Harri Eloranta z Finlandii.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 todor66.com: Biathlon Men 10km XVI Winter Olympic Games 1992 Albertville (FRA) - Wednesday 12.02 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992